Auberlen ist der Name einer württembergischen Lehrer- und Musikerfamilie in Fellbach. Bedeutende Vertreter sind:

 Georg Daniel Auberlen (1728–1784), württembergischer Musiker und Komponist
 Karl August Auberlen (1824–1864), deutscher lutherischer Theologe
 Nikolaus Ferdinand Auberlen (1755–1828), Musiker und Komponist, Lehrer Friedrich Silchers 
 Richard Auberlen (1897–nach 1966), deutscher Straßenbauingenieur
 Samuel Gottlob Auberlen (1758–1829), württembergischer Musiker und Liedkomponist
 Wilhelm Auberlen (1860–1948), deutscher Genremaler und Bildhauer
 Wilhelm Amandus Auberlen (1798–1874), württembergischer Lehrer, Musiker und Komponist

weitere Personen:
 Bill Auberlen (* 1968), US-amerikanischer Autorennfahrer